El término Puerto Limón puede referirse a:

 Puerto Limón, localidad de Costa Rica;
 Puerto Limón, localidad de Ecuador;
 Puerto Limón, novela del escritor costarricense Joaquín Gutiérrez.